lampeggiatore fotografico – dispositivo di illuminazione utilizzato in ambito fotografico
lampeggiatore da cantiere – dispositivo di segnalazione utilizzato nei cantieri
lampeggiatore di direzione – dispositivo di segnalazione utilizzato negli autoveicoli e nei motoveicoli 
lampeggiatore di emergenza – dispositivo di segnalazione utilizzato nei veicoli di soccorso